31 октября 1934 года в Намибии прошли парламентские выборы, победу в которых одержала .

Результат 
Парламент состоял из 18 мест: 12 избирались в одномандатных округах, а остальные шесть — назначались Администратором территории.

На выборы явилось 4 153 избирателя. В результате выборов  выиграла три места в одномандатных округах. Из шести мест, назначенных Администратором, два принадлежали Немецкой лиге Юго-Западной Африки, остальные четыре — .

Примечания 

Выборы в Намибии